La saison 2020-2021 de l'ES Sétif est la  saison du club en première division du championnat d'Algérie depuis 1964 (55 saisons en comptant depuis 1962). Les matchs se déroulent dans le championnat d'Algérie et en Coupe d'Algérie.

Compétitions

Division Nationale

Championnat

Rencontres Séniors

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul vaut 1 points et une défaite 0 point.

Classement

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleurs Passeurs

Rencontres Junior U21

Coupe d'Algérie

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

Notes générale de l'article

Références

Sources 
 Fiche de l'ES Sétif sur lfp.dz

Liens externes 

Sétif ES
2020-2021